Jewgeni Mironow ist der Name folgender Personen:

* Jewgeni Wassiljewitsch Mironow (* 1949), sowjetischer Kugelstoßer
 Jewgeni Witaljewitsch Mironow (* 1966), russischer Schauspieler